Ćehajići est un toponyme qui peut désigner :
Ćehajići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ćehajići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.